Eddie Läck (né le  à Norrtälje en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Norrtälje IK, il débute en senior avec le Leksands IF dans l'Allsvenskan en 2007. Il découvre l'Elitserien avec le Brynäs IF en 2009 en tant que doublure de Jacob Markström. Il part la saison suivante en Amérique du Nord et évolue dans la Ligue américaine de hockey avec le Moose du Manitoba. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Canucks de Vancouver chez les Flames de Calgary. Il est le gardien remplaçant de Roberto Luongo. Il réalise son premier blanchissage le  face aux Hurricanes de la Caroline. L'entraîneur John Tortorella lui confie définitivement le rôle de titulaire à la suite de l'échange de Luongo aux Panthers de la Floride le 3 avril 2014.

Le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline contre un choix de troisième tour pour le repêchage de 2015 ainsi que d'un choix de septième tour pour 2016.

Le , il est échangé aux Flames de Calgary en compagnie de Ryan Murphy et d'un choix de  au repêchage d'entrée de 2019 en retour de Keegan Kanzig et d'un choix de  en 2019.

Le 30 décembre 2017, il est échangé aux Devils du New Jersey en retour du défenseur Dalton Prout.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Suède en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
2010-2011 : nommé dans l'équipe des recrues.

Statistiques

En club 

| 2006-2007 || Leksands IF || Allsvenskan || 2 || || || || || || 3,18 || 86,7 || || 0 || 1 || || || || || 3,06 || 89,3 || || 0
|-
| 2007-2008 || Leksands IF || Allsvenskan || 24 || || || || || || 1,87 || 92,3 || || 4 || 2 || || || || || 3,39 || 79,2 || || 0
|-
| 2008-2009 || Leksands IF || Allsvenska || 32 || || || || || || 2,02 || 93,0 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Brynas IF || SEL || 14 ||  ||  ||  || 809 || 36 || 2,67 || 91,1 || 0 || 0 || 2 ||  ||  || 78 ||  || 1,53 || 94,6 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Moose du Manitoba || LAH || 53 || 28 || 21 || 4 ||  || 118 || 2,26 || 92,6 || 5 || 4 || 12 || 6 || 5 || 752 || 25 || 1,99 || 93,2 || 2 || 0
|-
| 2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH || 46 || 21 || 20 || 3 ||  || 104 || 2,31 || 92,5 || 4 || 0 || 5 || 2 || 2 || 304 || 11 || 2,17 || 91,7 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 13 || 7 || 4 || 1 || 760 || 38 || 3,00 || 89,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 41 || 16 || 17 || 5 ||  || 93 || 2,41 || 91,2 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 41 || 18 || 13 || 4 ||  || 95 || 2,45 || 92,1 || 2 || 2 || 4 || 1 || 3 || 198 || 10 || 3,03 || 88,6 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 34 || 12 || 14 || 6 ||  || 90 || 2,81 || 90,1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 19 || 8 || 7 || 3 ||  || 48 || 2,64 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 3 || 1,50 || 95,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 136 || 12 || 5,29 || 81,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Heat de Stockton || LAH || 5 || 2 || 2 || 1 || 303 || 13 || 2,57 || 91,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH || 16 || 6 || 7 || 2 || 973 || 47 || 2,90 || 88,9 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 207 || 11 || 3,18 || 90,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019  || Devils de Binghamton || LAH || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,10 || 86,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 143 || 56 || 55 || 18 ||  || 349 || 2,62 || 90,9 || 9 || 2 || 4 || 1 || 3 || 198 || 10 || 3,03 || 88,6 || 0 || 0

En équipe nationale 

| 2017 ||   || Championnat du monde || 1 || 60 || 0 || 0,00 || 100 || 1 || 0 ||  Champion du monde

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Joueur international suédois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Devils du New Jersey